Сезон 2021/22 е 67-ия сезон от създаването на Втора лига. В този сезон отборите са увеличени от 17 на 20.

Формат 
Този сезон в лигата участват 20 отбора. Първите три печелят директна промоция за Първа лига, а 4-ия играе плейоф срещу 13-ия отбор от Първа лига. Последните два отбора отпадат в Трета лига.

Промени

Отбори, спечелили промоция за Първа лига 
Пирин (Благоевград)
Локомотив (София)

Отбори, отпаднали от Първа лига 
Монтана
Етър (Велико Търново)

Отбори, спечелили промоция от Трета лига 
Марек (Дупница)
Левски (Лом)
Спартак (Варна)
Марица (Пловдив)

Отбори, отпаднали от Втора лига 
Кариана (Ерден)
Витоша (Бистрица)
Локомотив (Горна Оряховица)

Добавени дублиращи отбори 
Ботев (Пловдив) 2
ЦСКА 1948 2

Отбори

Класиране

Източници 
 Втора лига сезон 2021/22

2021 – 22
Сезон 2021/22 във футбола